Hasel steht in der Botanik für:
 Haseln, Pflanzengattung
 Gemeine Hasel, der Haselnussstrauch
 Hasel (Fisch), Karpfenfisch

Hasel ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinden, Orte:
 Hasel (Baden), Gemeinde im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Líska, Ortsteil von Česká Kamenice (deutsch: Böhmisch Kamnitz), Tschechien

Fließgewässer (teils auch Haselbach):
 Hasel (Bruche), linker Zufluss der Bruche (Breusch) nach Niederhaslach, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Haselbach (Günz), rechter Zufluss der Günz bei Nattenhausen (Breitenthal), Landkreis Günzburg, Bayern
 Hasel (Haune), rechter Zufluss der Haune bei Hünfeld, Landkreis Fulda, Hessen
 Haselbach (Kammel), rechter Zufluss der Kammel nach Naichen (Neuburg an der Kammel), Landkreis Günzburg, Bayern
 Hasel (Mindel) oder Haselbach, rechter Zufluss der Mindel vor Thannhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Hasel (Orb) oder Haselbach, rechter Zufluss der Orb in Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Hasel (Sontra), rechter Zufluss der Sontra nach Hornel (Sontra), Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Hasel (Wehra), rechter Zufluss der Wehra nach Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hasel (Werra), rechter Zufluss der Werra nach Einhausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Hasel ist der Name folgender Personen:
 Beate Wagner-Hasel (* 1950), deutsche Althistorikerin
 Karl Hasel (1909–2001), deutscher Forstwissenschaftler
 Michael Hasel (* 1959), deutscher Flötist und Dirigent
 Wilhelm Hasel (1865–1947), Landtagsabgeordneter

Hasél ist der Name folgender Personen:
 Pablo Hasél (* 1988), katalanischer Rapper

Siehe auch:
 Haselbach
 Hasl
 Hasell
 Hassel
 Hassell
 Hazel